Le nom Kitson est un patronyme anglais - du Yorkshire à l'origine - porté notamment par :

 Albert Kitson ( Airedale ; 1863-1944), pair britannique ;
 Barry Kitson, dessinateur et auteur de bande dessinée britannique ;
 Charles Herbert Kitson, 1874-1944, compositeur de musique britannique ;
 Dave Kitson, né en 1980, footballeur britannique ;
 Frank Kitson, né en 1926, général et théoricien militaire britannique ;
 Harold Kitson, 1874-1951, joueur de tennis sud-africain, médaille d'or en double aux Jeux olympiques d'été de 1912 à Stockholm ;
 Sir Henry Hudson Kitson, vers 1864-1947, sculpteur américain né en Grande-Bretagne ;
 Paul Kitson, né en 1971, footballeur britannique ;
 Simon Kitson, historien britannique, spécialiste du régime de Pétain.

Patronyme anglais